Sant Alfonso o Alonso Rodríguez Gómez, jesuïta, germà laic a Mallorca (1532-1617)
 Sant Alfonso o Alonso Rodríguez Olmedo (Zamora, 10 de març de 1598-15 de novembre de 1628) màrtir jesuïta del Paraguai, canonitzat el 1988.